Südfriedhof heißen folgende geographische Objekte:

 Kiel-Südfriedhof, Stadtteil von Kiel, Deutschland
Stätten:
 Südfriedhof (Bonn)
 Südfriedhof (Brühl)
 Südfriedhof (Cottbus)
 Südfriedhof (Düsseldorf)
 Südfriedhof (Frankfurt am Main)
 Südfriedhof (Halle)
 Südfriedhof (Herne)
 Südfriedhof (Hildesheim)
 Südfriedhof (Kiel)
 Südfriedhof (Köln)
 Südfriedhof (Leipzig)
 Südfriedhof (Magdeburg)
 Südfriedhof (Nürnberg)
 Südfriedhof (Recklinghausen)
 Südfriedhof (Sankt Petersburg)
 Südfriedhof (Weißenburg)
 Südfriedhof (Wiesbaden)

siehe auch:
 Alter Südlicher Friedhof München
 Neuer Südfriedhof, München-Perlach